Raffaele Cadorna kan syfta på:

* Raffaele Cadorna den äldre (1815–1897), italiensk general
 Raffaele Cadorna den yngre (1889–1973), italiensk general